Stand by Me steht für:

 Stand by Me, Song von Ben E. King aus dem Jahr 1961
 Stand by Me, Song von Golden Earring (Text und Musik: George Kooymans) aus dem Jahr 1972
 Stand by Me, Song von Oasis aus dem Jahr 1997, siehe Liste der Lieder von Oasis #S
 Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1986